Vibrac, commune française de la Charente
 Vibrac, commune française de la Charente-Maritime

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France